Boris av Bulgarien kan syfta på:

Boris I av Bulgarien
Boris II av Bulgarien
Boris III av Bulgarien